Діого Пірес (1981) — бразильський футболіст
 Діого Рінкон (1980) — бразильський футболіст
 Діого Моргадо (1981) — португальський актор і екс-модель
 Діого Луїс Санто (1987) — бразильський футболіст

 Віктор Діого (1958) — уругвайський футболіст